Il singolare del torneo di tennis Merano Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Sergio Cortés 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (Campione)
 Paolo Canè (secondo turno)
 David Prinosil (semifinali)
 Tomas Nydahl (quarti di finale)

 Sergio Cortés (finale)
 Federico Sánchez (primo turno)
 Hernán Gumy (primo turno)
 Álex López Morón (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1994